Села:
 Переброди — Житомирська область, Коростенський район
 Переброди — Рівненська область, Сарненський район

Пункт пропуску
 Переброди — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Білоруссю